Gmina Adamów bezeichnet zwei Landgemeinden in Polen:
 Gmina Adamów (Powiat Łukowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Adamów (Powiat Zamojski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin